Ginnetti ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Ginnetti (* 1965), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Cameron Ginnetti (* 1998), italo-kanadischer Eishockeyspieler